Сана́рка:

 Санарка — река в центральной части Челябинской области России.
 Санарка — река в России, протекает в Чувашии. Левый приток реки Малый Цивиль.
 Верхняя Санарка — село в Пластовском районе Челябинской области
 Каменная Санарка — село в Троицком районе Челябинской области.
 Нижняя Санарка — село в Троицком районе Челябинской области.